Taxxi – film del 1998 diretto da Gérard Pirès
 Taxxi – gruppo musicale britannico
 Taxxi, amores cruzados – telenovela argentina